Richard Lee peut désigner :
 Richard Lee I (1617–1664), colon anglais ;
 Richard Henry Lee (1732–1794), homme politique américain ;
 Richard Lee Armitage (1945-), homme politique américain ;
 Richard Lee (1982-), footballeur anglais ;
 Rich Lee, réalisateur américain.